Анато́лий Никола́евич Рыбако́в (род. , Белово, Кемеровская область, СССР) — российский легкоатлет, специализирующийся в беге на длинные дистанции. 3-кратный чемпион России. Чемпион Европы среди юниоров (2003). 2-кратный чемпион Европы среди молодёжи (2005, 2007). Призёр летней Универсиады. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
С самого детства вместе со своим братом-близнецом Евгением тренируется в Белово у Александра Борисовича Фригина. Помимо тренировок, на большинстве соревнований братья Рыбаковы также традиционно бегут по дистанции вместе и часто пересекают финишную черту одновременно.

Основная специализация Анатолия определилась достаточно рано, в юношеском возрасте, и не изменилась с течением времени — кросс и бег на длинные дистанции (5000 и 10 000 метров). Его талант ярко раскрылся уже к 17 годам, когда он выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы по кроссу среди юниоров, где большинство участников были старше на 2 года. Он оказался на втором месте на этих соревнованиях и на следующем чемпионате, а спустя год завоевал бронзу.

В 2003 году стал чемпионом Европы среди юниоров в беге на 5000 метров, а в 2005-м повторил этот успех и на молодёжном первенстве континента, опередив на финише британца Мохаммеда Фараха. Ещё одна победа на чемпионате Европы в возрастной категории до 23-х лет была одержана в 2007 году, на этот раз в беге на 10 000 метров. К этому моменту Анатолий и его брат окончательно вошли в число сильнейших стайеров в сборной России, регулярно выступая в её составе на официальных международных стартах. Среди них: чемпионаты Европы по кроссу, чемпионаты мира по полумарафону, Кубки Европы, международный экиден в Тибе.

В 2008 году Анатолий становится двукратным чемпионом страны. В кроссе на 8 км он разделил чемпионство с братом, а на полумарафоне победил единолично, показав лучший результат в карьере 1:02.54. На летнем чемпионате России в забеге, где Сергей Иванов установил новый национальный рекорд, стал третьим с высоким результатом 28.06,54.

Участвовал в чемпионате мира 2009 года на дистанции 10 000 метров, где занял 20-е место (28.42,28). В составе сборной становился серебряным (2009) и бронзовым (2010) призёром командного Кубка Европы по бегу на 10 000 метров. Лучший результат в индивидуальном первенстве — 9-е место в 2009 году (28.44,75).

После относительного спада в результатах вышел на старт бега на 5000 метров на чемпионате Европы — 2012. Надеясь выполнить норматив для участия в Олимпийских играх, в одиночку повёл забег, оторвался от основной группы на несколько десятков метров, но не выдержал темп и финишировал лишь 19-м.

На домашней Универсиаде в Казани выиграл серебро на 10 000 метров и бронзу в командном первенстве на полумарафоне (в личном первенстве был 9-м).

В 2014-м году стал сильнейшим в стране в беге на 5000 метров в помещении (13.44,21). Летом обновил личный рекорд на дистанции 10 000 метров, став вторым на чемпионате России — 28.03,59. Этот результат давал ему право выступить на чемпионате Европы. Однако перед самым отъездом на соревнования на медицинском обследовании у него был обнаружен гепатит B, из-за чего он был вынужден пропустить турнир. Лечение завершилось успешно, и уже в ноябре 2014 года Анатолий помог российской команде занять 4-е место на экидене в японской Тибе.

Выпускник Кузбасской государственной педагогической академии.

Выступает за спортивное общество «Динамо».

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Анатолия Рыбакова на сайте all-athletics.com
 Профиль Анатолия Рыбакова на сайте ВФЛА
 Профиль Анатолия Рыбакова на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на длинные дистанции России
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса
Выпускники Кузбасской педагогической академии